Bona steht für:

 Bona (Adelsgeschlecht), ein ragusisches Adelsgeschlecht
 Bona von Pisa (um 1156–1207), Augustinerterziarin und Mystikerin
 Mount Bona, Schichtvulkan im Osten Alaskas

Orte:
 Bona (Nièvre), Gemeinde im Département Nièvre, Frankreich
 Bona (Algerien), siehe Annaba (Provinz)
 Bona (Schweden), Ort in der schwedischen Provinz Östergötlands län
 Bona (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Dade County
 Bona (Texas), Ort im Grayson County

Bona ist der Familienname folgender Personen:
 Alberto Bona (* 1978), italienischer Film- und Theaterschauspieler sowie Drehbuchautor und Filmregisseur
 Ambrogio Bona (* 1951), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Damien Bona (1955–2012), US-amerikanischer Journalist, Schriftsteller und Filmhistoriker
 Diego Natale Bona (1926–2017), italienischer Bischof
 Dominique Bona (* 1953), französische Schriftstellerin
 Francesco Girolamo Bona (1687–1749), Geistlicher, Kurienerzbischof
 Gian-Luca Bona (* 1957), Schweizer Hochschullehrer und Manager
 Giovanni Bona (1609–1674), Zisterzienser der italienischen Feuillanten-Kongregation, geistlicher Schriftsteller und Kardinal
 Jerry Bona (* 1945), US-amerikanischer Mathematiker
 Julie de Bona (* 1980), französische Schauspielerin
 Karl-Heinz Bona (1927–2014), deutscher Lokalpolitiker (CDU)
 Luciano Dalla Bona (* 1943), italienischer Radrennfahrer
 Patrick Bona (* 1981), italienischer Eishockeyspieler
 Richard Bona (* 1967), kamerunischer Jazz-Bassist und -sänger
 Stanislaus Vincent Bona (1888–1967), US-amerikanischer katholischer Bischof von Grand Island und Green Bay
 Valerio Bona (1560–1619), italienischer Komponist und Kirchenkapellmeister

Siehe auch:
 Bona Dea, Göttin der Fruchtbarkeit
 Bona Espero, Kinderdorf in Brasilien
 Bona fides, Begriff aus der Rechtswissenschaft, siehe Guter Glaube
 Bonna
 Dibona